De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor het vasteland van Nova Scotia, waar men in oktober 1710 elf dagen overdeed, om terug te gaan van de gregoriaanse naar de juliaanse kalender. Nova Scotia zou in 1752, tegelijkertijd met de rest van het Britse Rijk opnieuw de gregoriaanse kalender invoeren.

Overgangskalender
1710
Geschiedenis van Nova Scotia